Кандида (умерла в 586 году) — чудотворица неаполитанская. День памяти — 10 сентября.

Именуемая Кандидой Младшей, святая Кандида была образцовой женой и матерью из Неаполя. Согласно Римскому мартирологу, она прославилась своими чудесами.

Примечания

Ссылки 
 St. Candida the Younger

Персоналии по алфавиту
Святые Кампании
Святые по алфавиту
Католические святые
Умершие в 586 году
Христианские святые VI века